Абышев — фамилия, происходящая от имени Абыш (форма имени Абдуллах). Известные носители:
Абышев, Азад Зияд оглу — российский химик азербайджанского происхождения.
Абышев, Денис Петрович (род. 1978) — российский игрок в мини-футбол.
Абышев, Сергей Владимирович (род. 1969) — первый вице-мэр г. Нижний Новгорода, председатель Городской думы Нижнего Новгорода (2001-2002)

См. также 
Абышево